Кодама:

 Кодама — в японской мифологии дух дерева либо само дерево, в котором живёт этот дух. 
 Кодама Гэнтаро (1852—1906) — генерал японской императорской армии и министр правительства во время периода Мэйдзи в Японии.
 Кодама, Ёсио (1911—1984) — известный криминальный деятель времён расцвета организованной преступности в Японии.
 Кодама, Мария — вдова Хорхе Луиса Борхеса.
 Кодама, Риэко (род. 1963) — японский геймдизайнер и продюсер.